Damesingleturneringen ved Wimbeldon 2010 var den 117. damesingleturnering ved Wimbledon-turneringerne i tennis. Turneringen blev vundet af den forsvarende mester, Serena Williams, som dermed vandt damesingletitlen for andet år i træk og fjerde gang i alt. Det var samtidig amerikanerens 13. grand slam-titel i damesingle. I finalen besejrede hun 21.-seedede russer Vera Zvonarjova, som spillede sin første grand slam-finale i damesingle.

Mange af de topseedede spillere faldt tidligt fra i turneringen. Således tabte de femte- og sjetteseedede spillere, Francesca Schiavone og Samantha Stosur, allerede i første runde, mens tre andre spillere, der var seedet til kvartfinalen, Jelena Janković, Caroline Wozniacki og Agnieszka Radwańska, tabte i ottendedelsfinalen. To useedede spillere nåede semifinalen, nemlig Petra Kvitová og Tsvetana Pironkova. Begge tabte dog, og i finalen genvandt Serena Williams sin titel uden større besvær over 21. seedede Vera Zvonarjova.

Turneringen medførte mindre ændringer i toppen af WTA-ranglisten, hvor sidste års finalist, Venus Williams, der tabte i kvartfinalen, faldt fra anden- til fjerdepladsen, passeret Jelena Janković og Caroline Wozniacki, mens Serena Williams var urørlig som nummer ét. På grund af de mange overraskelser i turneringen var der imidlertid flere større ændringer længere nede på ranglisten. Den tabende finalist, Vera Zvonarjova, brød ind i top 10 med et avancement fra 21.- til 9.-pladsen, mens semifinalisterne Tsvetana Pironkova (fra 82.- til 35.-pladsen) og Petra Kvitová (fra 62.- til 29.-pladsen) samt kvartfinalisten Kaia Kanepi (fra 80.- til 38.-pladsen) også stod for større hop op ad ranglisten.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum for deltagerne i hovedturneringen var £ 4.820.000, hvilket var en stigning på 12,7 % i forhold til året før. Taberne i kvalifikationen vandt tilsammen £ 252.000, hvilket var en stigning i forhold til 2009 på 4,5 %.

Kvalifikation 

Kvalifikationsturneringen blev spillet den 14. – 17. juni 2010 i Bank of England Sports Club i Roehampton, hvor 96 spillere spillede om 12 ledige pladser i hovedturneringen. 88 af spillerne havde kvalificeret sig via deres placering på verdensranglisten, mens otte spillere havde modtaget et wild card.

Kvalifikationen var inddelt i 12 turneringer med otte spillere i hver, hvorfra de 12 vindere kvalificerede sig til hovedturneringen. Efterfølgende blev yderligere to pladser ledige i hovedturneringen, og disse to pladser gik de to højst rangerede tabere i kvalifikationsfinalerne (såkaldte lucky losers). Følgende spillere gik dermed videre til hovedturneringen fra kvalifikationen:

Hovedturnering

Spillere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. 108 spillere havde kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. 10. maj 2010 (heraf én spiller med beskyttet rangering – markeret med SR nedenfor). Tolv spillere fik adgang til hovedturneringen gennem kvalifikationen (Q), mens syv spillere havde modtaget et wild card (WC). Den sidste ledige plads i samt én plads, som efterfølgende blev ledig på grund af afbud, gik til to lucky losers fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

I hovedturneringen seededes 32 spillere. Seedningen blev foretaget den 16. juni 2010 efter spillernes placering på WTA's verdensrangliste den 14. juni 2010.

Eftersom de to spillere, som oprindeligt var seedet som nr. 20 og 22 (Dinara Safina og María José Martínez Sánchez) måtte melde afbud, blev feltet af seedede spillere udvidet med Melanie Oudin (seedet 33) og Kateryna Bondarenko (seedet 34).

Resultater 

Alle kampe blev spillet bedst af tre sæt med tiebreak i de to første.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Se også 
 Wimbledon Championships 2010 (herresingle)
 Wimbledon Championships 2010 (herredouble)
 Wimbledon Championships 2010 (damedouble)
 Wimbledon Championships 2010 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon Championships

Noter 

Damesingle 2010
WTA Tour 2010
2010